Denumirea de Cernik se poate referi la:

 Cernik, sat în regiunea Silistra, Bulgaria;
 Cernik, comună în cantonul Slavonski Brod-Posavina, Croația.

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)